En Pologne, Bogdanów peut faire référence à :

 Bogdanów, un village de la voïvodie de Basse-Silésie,
 Bogdanów, un village de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Bogdanów, un village de la voïvodie de Łódź,
 Bogdanów, un village de la voïvodie d'Opole,
 Bogdanów, un village de la voïvodie de Petite-Pologne.